San Guillermo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Guillermo, Hidalgo, ort, Huehuetla, 
 San Guillermo, Chiapas, ort, Villaflores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar